16-й чемпіонат України (УРСР) з шахів, що проходив у Києві в 1947 році.

Загальна інформація про турнір 
У чемпіонаті за коловою системою взяли участь 17 шахістів.

Набравши 11½ очок з 16 можливих чемпіоном України вперше став представник Львова Олексій Сокольський .

Відставши від переможця на пів очка друге місце з результатом 11 очок посів киянин Борис Гольденов. Третє та четверте місця розділили між собою Самуїл Котлерман (Одеса) та Юрій Сахаров (Київ).

На турнірі було зіграно 136 партій із запланованих 144 (8 партій за участю Рафаїла Горенштейна не були зіграні). Із 136 зіграних партій — 91 закінчилися перемогою однієї зі сторін (66,9%), а 45 партій завершилися внічию.

Турнірна таблиця

Посилання 
 Таблиця чемпіонату
 Деякі партії чемпіонату

1947 у шахах
1947 в Україні
Чемпіонати УРСР із шахів